Tame Impala — второй мини-альбом австралийской психоделической рок-группы Tame Impala. Он занял первое место в ARIA Charts и 10 место в ARIA Physical Singles Chart. С мини-альбома было выпущено три сингла: «Desire Be, Desire Go», «Half Full Glass of Wine» и «Skeleton Tiger». Все синглы звучали на национальной радиостанции Triple J. «Half Full Glass of Wine» занял 75 место в Triple J Hottest 100 и есть на Hottest 100 CD/DVD. В 2013 году в День музыкального магазина песня была переиздана с «Wander» на виниле.

Запись 
Композиции для ЕР были отобраны из 20 песен, которые Кевин Паркер записал ещё в 2003 году и отправил их к Modular Recordings. Говоря о выпуске ЕР, Паркер сказал: «Большинство песен на EP никогда не были предназначены, чтобы стать успешными в Перте, не говоря уже об остальном мире. Они были предназначены только, для меня и моих друзей».

Арт 
Обложка Кевина Паркера вызвала некоторое замешательство с названием EP, и многие полагали что он называется Antares Mira Sun. Обложка является одним из слайдов лекции астрономии, которая демонстрирует разницу в размерах между звездами Антарес, Мира и Солнце.

Список композиций

Состав 
Кевин Паркер — вокал, инструменты, арт-директор, звукорежиссёр и микширование  
Джей Уотсон — ударные для «Wander»
Мэнди Парнелл — мастер-диск
Грег Мур — мастер-диск

Примечания 

Мини-альбомы 2008 года
Альбомы Tame Impala